Landstingsvalget den 1. april 1947 var det 30. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 1., 4. og 6. landstingskreds, dvs. København, Fyn og nordlige Jylland, hvor der blev valgt de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 28 landstingsmedlemmer 11. april. Desuden blev der valgt 19 medlemmer af det afgående Landsting 7. marts, mens det færøske medlem blev valgt 26. marts.

Ved valget gik Socialdemokratiet og Venstre frem, mens Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti gik tilbage. Danmarks Kommunistiske Parti, der havde været udelukket fra valget i 1943, fik et enkelt mandat. Desuden blev Bondepartiets enlige mandat fra valget i 1939, der var udgået efter partiets ophør i 1945, erstattet.

Det Konservative Folkepartis gruppeleder John Christmas Møller tillagde sit partis tilbagegang hans holdning vedrørende Sydslesvig og traf sig derfor fra sin post.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1957
 Hvem Hvad Hvor 1944, s. 216-217. Poltikens Forlag, 1943.
 Hvem Hvad Hvor 1948, s. 16, 148. Politikens Forlag, 1947.

Noter 

1947
Politiske valg i 1947